

Geografia 
 Sossa – isola della Finlandia

Persone e personaggi 
 Leonardo Sossa – personaggio del romanzo L'ultimo padrinodi Mario Puzo
 Jhon García Sossa – calciatore boliviano
 Nelson Sossa – calciatore boliviano